Amsterdam Dance Event, een internationaal dancefestival in Amsterdam
 ADE (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Weesp
 de luchthaven van Aden, Yemen, IATA-luchthavencode ADE
 ADA Air Albania, ICAO-luchtvaartmaatschappijcode ADE

Zie ook 
 Ade